Đại Sơn (Quảng Nam)
 Đại Sơn (Nghệ An)
 Đại Sơn (Cao Bằng)
 Đại Sơn (Yên Bái)